Poppenhusen ist ein Ortsteil der Gemeinde Norderwöhrden im Kreis Dithmarschen in Schleswig-Holstein.

Poppenhusen ist der Familienname folgender Personen:
 Conrad Poppenhusen (1818–1883), deutscher Unternehmer
 Friedrich Poppenhusen (1861–1923), Hamburger Kaufmann und Abgeordneter der Hamburgischen Bürgerschaft

Siehe auch:
 Poppenhausen